!S
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg S
BadenWurttemberg S